Валерий Флак (Valerius Flaccus) може да се отнася за:

 Луций Валерий Флак (консул 261 пр.н.е.)
 Публий Валерий Флак, консул 227 пр.н.е.
 Луций Валерий Флак (консул 195 пр.н.е.)
 Луций Валерий Флак (консул 152 пр.н.е.)
 Луций Валерий Флак (консул 131 пр.н.е.)
 Луций Валерий Флак (консул 100 пр.н.е.)
 Гай Валерий Флак (консул 93 пр.н.е.)
 Луций Валерий Флак (консул 86 пр.н.е.)
 Луций Валерий Флак (претор 63 пр.н.е.)
 Гай Валерий Флак, латински поет по времето на Веспасиан, 1 век